

Населені пункти та їхні частини

 Божа-Воля — село в гміні Барухово Влоцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Божа-Воля — село в гміні Закшев Люблінського повіту Люблінського воєводства
 Божа-Воля — село в гміні Адамув Замойського повіту Люблінського воєводства
 Божа-Воля — село в гміні Кутно Кутновського повіту Лодзинського воєводства
 Божа-Воля — село в гміні Вольбром Олькуського повіту Малопольського воєводства
 Божа-Воля — село в гміні Баранув Ґродзиського повіту Мазовецького воєводства
 Божа-Воля — село в гміні Яблонна Леґьоновського повіту Мазовецького воєводства
 Божа-Воля — село в гміні Сенниця Мінського повіту Мазовецького воєводства
 Божа-Воля — село в гміні Єдлінськ Радомського повіту Мазовецького воєводства
 Божа-Воля — село в гміні Мелець Мелецького повіту Підкарпатського воєводства
 Божа-Воля — село в гміні Ключевсько Влощовського повіту Свентокшиського воєводства
 Божа-Воля — частина села Хожелюв у гміні Мелець Мелецького повіту Підкарпатського воєводства
 Божа-Воля — осада в гміні Кшивінь Косцянського повіту Великопольського воєводства

Примітки